Тейлор, Джилл:
 Тейлор, Джилл — персонаж ситкома Home Improvement, выходившего на экран с 1991 по 1999 год.
 Тейлор, Джилл (род. 1951) — модель журнала Playboy.
 Тейлор, Джил Болти (род. 1959) — американский врач-нейрофизиолог, писательница.